Епархия Гибралтара — название епархий.

 Епархия Гибралтара — епархия Римско-Католической церкви.
 Епархия Гибралтара в Европе — епархия Англиканской церкви.